

Струмик — село в гміні Гура Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Струмик — село в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства